Pablo (Montana)
 Pablo (cantor)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos